Detta är en lista över sjöar i Ovanåkers kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Ovanåkers kommun.

Lista

Ovanåkers kommun
 Lista